Cleveland Guardians – Amerikaans Major League Baseball-club
 Guardians (The Crimson Armada) - album van The Crimson Armada
 Guardians (August Burns Red) - album van August Burns Red
 Guardians (videospel) - Japans videospel
 Guardians (kaartspel) - Amerikaans ruilkaartspel
 Guardians (2017 film) - Russische film

Zie ook
 The Guardian (doorverwijspagina)